Вільне́в-Сен-Жерме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 28 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 987 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2456,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-Сен-Жермен на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-Сен-Жермен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-Сен-Жермен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-Сен-Жермен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-Сен-Жермен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена